Николай Антонов Велков (роден на 30 ноември 1992 в София, България) е бивш български футболист, играл като десен полузащитник и се състезавал се последно за Спартак (Плевен). Син е на бившия футболист и треньор на Локомотив София Антон Велков и е брат на Костадин Велков. Понастоящем е футболен съдия.

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен
 Профил на играча в fieldoo.com
 Статистика във Велс
 Профил на играча в FuPa.net

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Марек (Дупница)
Футболисти на Калиакра (Каварна)
Български футболисти в Германия